|-
| 176801 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176802 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176803 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176804 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176805 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176806 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176807 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176808 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176809 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176810 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176811 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176812 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176813 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176814 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176815 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176816 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176817 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176818 - ||  || 1 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176819 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176820 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176821 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176822 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176823 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176824 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176825 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176826 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176827 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176828 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176829 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176830 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176831 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176832 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176833 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176834 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176835 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176836 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176837 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176838 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176839 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176840 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176841 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176842 - ||  || 5 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176843 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176844 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176845 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176846 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176847 - ||  || 7 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176848 - ||  || 7 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176849 - ||  || 6 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176850 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176851 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176852 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176853 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176854 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176855 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176856 - ||  || 10 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176857 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176858 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176859 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176860 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176861 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176862 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176863 - ||  || 13 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176864 - ||  || 13 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176865 - ||  || 13 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176866 - ||  || 4 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 176867 - ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 176868 - ||  || 15 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176869 - || 2002 UH || 18 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176870 - ||  || 27 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176871 - ||  || 29 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176872 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176873 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176874 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176875 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176876 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176877 - ||  || 31 octombrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176878 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176879 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176880 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176881 - ||  || 30 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176882 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176883 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176884 - ||  || 29 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 176885 - ||  || 16 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176886 - || 2002 VG || 1 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176887 - || 2002 VL || 1 noiembrie 2002 ||  || 
|-
| 176888 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176889 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176890 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176891 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176892 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176893 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176894 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176895 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176896 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176897 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176898 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176899 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176900 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-